Urús : commune d'Espagne.
 Urus : voiture du constructeur automobile Lamborghini.
 Urus : peuple disparu de la région de Puno
 Aurochs : espèce disparue de bovidé.
 Oroch : langue toungouse